Frédéric Hainard (1975-), personnalité politique suisse.
 Germaine Hainard (1902-1990), peintre suisse.
 Robert Hainard (1906-1999), artiste et naturaliste suisse.